SPIE steht für:
 SPIE (Optik) (ehem. Society of Photographic Instrumentation Engineers bzw. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers), Gesellschaft zur Interessenvertretung von Ingenieuren in der Optik/Photonik
 SPIE (Unternehmen), französischer Industriedienstleister
 Special Patrol Insertion/Extraction, Technik zum schnellen Anlanden und Abholen von Einsatzkräften durch ein Fluggerät, siehe auch Abseilen (Fluggerät)#SPIE

Spie steht für:
 Spie (Dzikowiec), Ort in der Gmina Dzikowiec, Powiat Kolbuszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Spie (Landgemeinde Kolberg), deutscher Name von Błotnica (Kołobrzeg), Gmina Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Spie Batignolles, französischer Baukonzern

Abkürzung